Queen's Club-mesterskaberne 2016 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 13. - 19. juni 2016. Det var den 114. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og den blev på grund af et sponsorat markedsført under navnet Aegon Championships for ottende år i træk.

Herresingleturneringen blev vundet af Andy Murray, som i finalen besejrede Milos Raonic med 6–7(5–7), 6–4, 6–3, og som dermed sikrede sig titlen for femte gang i karrieren. Det var første gang i turneringens historie, at en spiller nåede op på fem sejre i herresingle. Indtil da havde Andy Murray delt rekorden på fire turneringssejre med Major Ritchie, Anthony Wilding, Roy Emerson, John McEnroe, Boris Becker, Lleyton Hewitt og Andy Roddick.

Sejren i herredoubleturneringen gik til franskmændene Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som vandt over Chris Guccione og André Sá i finalen med 6–3, 7–6(7–5), og som dermed vandt titlen for andet år i træk.

Resultater

Herresingle

Herredouble

Kilder 

 ATP World Tour - Aegon Championships 

2016
ATP World Tour 2016